En droit, les dépens sont des frais de justice que la partie perdante est, en temps normal, condamnée à payer au gagnant.

Par pays

France 

Les dépens sont, en droit français, les sommes rendues nécessaires par le déroulement du procès (instances, actes, procédures).

Belgique

Québec 
En droit québécois, les dépens sont « la partie des frais d'un procès civil qui comprend les déboursés (ou débours) et les honoraires judiciaires ».

Suisse 

En droit suisse, les dépens désignent les frais de justice, y compris les frais d'avocat.

Généralement, le jugement oblige la partie qui perd à payer les dépens à la partie qui gagne.

Ils incluent les débours, c'est-à-dire les frais de traduction, d'expertise ou d'autres autorités.

Notes et références

Voir aussi 

 Dommages-intérêts
 Frais de justice

Droit civil